Endococcus är ett släkte av lavar. Endococcus ingår i klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Endococcus